Eve poate fi:

 Eve, revistă pentru femei din Marea Britanie
 EVE Online, joc de tip RPG pentru calculator
 Ève Curie, scriitoare franco-americană, a doua fiică a lui Pierre și Marie Curie